BJO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bermejo (Bolivia)